Острів Пасхи — вулканічний острів в південній частині Тихого океану
 Острів Пасхи (провінція) — провінція у Чилі у складі області Вальпараїсо